Hosenthien ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hosenthien (1882–1972), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Heimatforscher und Autor
 Hans Henning Hosenthien (1915–1996), deutscher Ingenieur
 Otto Hosenthien, SPD-Politiker in der Zeit der Weimarer Republik